potok – typ cieku wodnego

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 59, w tym 10 podstawowych
 Potok – część miasta Brzozów
 Potok – część miasta Nowy Targ
 Potok – część miasta Rabka-Zdrój
 Potok – część miasta Warszawa, w dzielnicy Mokotów

Administracja w Polsce 
 Potok – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. kieleckim
 Potok – dawna gromada

Inne miejscowości 
 Potok – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Potok – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w mieście Livno
 Potok – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo
 Potok – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w gminie Berek
 Potok – wieś w Chorwacji w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Popovača
 Potok – wieś na Słowacji, w kraju żylińskim
 Potok – wieś na Słowacji, w kraju bańskobystrzyckim
 Potok – wieś w Słowenii, w gminie Idrija
 Potok – wieś w Słowenii, w gminie Kamnik
 Potok – wieś w Słowenii, w gminie Kostel
 Potok – wieś w Słowenii, w gminie Nazarje
 Potok – wieś w Słowenii, w gminie Straža
 Potok – wieś w Słowenii, w gminie Trebnje
 Potok – wieś w Słowenii, w gminie Železniki
 Potok – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Prijepolje
 Potok – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim
 Potok – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim

Zobacz też 
 Potok – potok, dopływ rzeki Stradomka w woj. małopolskim
 Anna Potok – polska ekonomistka, wiceminister rolnictwa
 
 
 potoki (ujednoznacznienie)
 przetwarzanie potokowe (informatyka)
 Potok, Potok nazwany
 potokowość (informatyka) – technika budowy procesorów
 Potok – przystanek kolejowy w Potoku Wielkim, w województwie świętokrzyskim, w Polsce